Omura eller Ōmura kan avse:

 Ōmura, Nagasaki - stad i Nagasaki prefektur, Japan
 Omura (djur) - ett insektssläkte

Personer
 Norio Omura (1969-), japansk fotbollsspelare
 Satoshi Ōmura (1935 ), japansk biokemist
 Waichiro Omura (1933-) japansk fotbollsspelare